Klinkerung steht für:
 Bootsbeplankung in Klinkerbauweise, siehe Beplankung #Klinkerbauweise
 Mauerwerksaufbau als Klinkermauerwerk
 Mauerwerksverkleidung durch Klinkerriemchen
 Wegepflasterung mit Klinkersteinen, siehe Pflaster (Bodenbelag) #Klinkerpflaster